Нормальное замыкание может означать:
  в теории полей
 Нормальное замыкание в теории групп